Барбара Томпсон () — фигуристка из Великобритании, бронзовый призёр чемпионата мира 1956 года, серебряный призёр чемпионата Европы 1957 года в танцах на льду.

Выступала в паре с Джеральдом Ригби.

Спортивные достижения

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Великобритании